Brimstone (englisch für Schwefel [veraltet, biblisch]) steht für:
 Brimstone (1949), deutscher Titel Mit Pech und Schwefel, US-amerikanischer Spielfilm von Joseph Kane
 Brimstone (2016), niederländischer Spielfilm von Martin Koolhoven
 Brimstone (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Brimstone (Computerspiel), Textadventure von Synapse Software (1985)
 Brimstone (Panzerabwehrlenkwaffe), britische Panzerabwehrlenkwaffe